Костычево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Костычево — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Костычево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.